Muawiya, Mu‘āwīyya, Muawiyah o Muaawiya (AFI: muˈʕaːwija, en árabe معاوية) es un nombre masculino árabe que puede referirse a:

 Muawiya I (602–680), primer califa omeya del 661–680.
 Muawiya II (661–684), tercer califa omeya del 683–684.
 Mu'awiya ibn Hudayj, general omeya y gobernador.
 Mu'awiya ibn Hisham (murió en el 737), príncipe y general omeya (fl. 725–737).
 Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya (Mu'awiya walad Sayyidi Ahmad Taya) (nacido en 1941), primer ministro y posteriormente, presidente de Mauritania.

Nombres masculinos